Земитаны (латыш. Zemitāni)

 Станция Земитаны — железнодорожная станция в Риге
 Земитаны — район
 Земитанский мост — мост в городе Рига.